Коста де Оро има више значења:

 Коста де Оро (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Коста де Оро (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Коста де Оро, Аројо де Оро (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику